Ахат Андиджан или Абдул Ахат Андиджан (родился 1 апреля 1950 года, Афганистан) — турецкий врач, политик и писатель узбекского происхождения, который стал первым представителем узбекской диаспоры дальнего зарубежья, кто дослужился до должности государственного министра Турции.

Биография 
Отец Ахата Андиджана хаджи Юлдаш жил в Андижане. В 1932 году хаджи Юлдаш покинул родину. Некоторое время спустя он переправился через Амударью в Афганистан. Недолго прожив в местечке Имам Сайид и городе Баглан, семья обосновалась в Кундузе. В 1952 году вместе с другими семьюдесятью двумя семьями туркестанцев хаджи Юлдаш эмигрировал в Турцию..

Ахату приехав после окончания школы в Стамбул, он поступил на медицинский факультет Джеррахпаша Стамбульского университета. Здесь же работал, а в 1991 году он получил звание профессора.

В 1983 году Ахат Андиджан открыл общество туркестанцев, а в 1984 году он был избран его председателем. В 1989 году общество стало издавать журнал «Туркестан».

В 1991 году Ахат Андиджан создал Фонд исследований Туркестана.

В 1992 году Ахат Андиджан был назначен консультантом министра иностранных дел Турции Месута Йылмаза..

В 1995 году Андиджан включился в политику, был избран депутатом парламента страны от партии «Родина» и стал первым живущим в дальнем зарубежье узбеком, которому удалось войти в состав правительства. До 1999 года он работал государственным министром и спикером правительства, совмещая данные посты в 1995—1997 годах с должностью заместителя председателя партии «Родины». На состоявшихся в 1999 году выборах вновь избранный депутатом Ахат Андиджан представлял Турцию в Европейском союзе..

Он был избран депутатом от партии Родины. Он служил в качестве пресс-секретаря министерства и правительства в 55-м правительстве. На всеобщих выборах, состоявшихся 24 июня 2018 года, он был избран депутатом Стамбула.

Произведения 
 «Değişim Sürecinde Türk Dünyası»
 «Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi»
 «Emir Timur»

Примечания 

Врачи Турции
Министры Турции
Члены Великого национального собрания Турции XX созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва